Příjmení Podhradský nese více různých osobností:

 Marta Podhradská (* 1949) – slovenská básnířka, překladatelka a politička
 Mária Podhradská (* 1975) – slovenská zpěvačka, moderátorka, autorka hudebních vystoupení pro děti
 Peter Podhradský (* 1979) – slovenský hokejový obránce

Slovenská příjmení